Mužská čtyřhra ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019 byli Kolumbijci Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, které ve čtvrtfinále vyřadili Rajeev Ram s Joem Salisburym.

První dvě kola byla pro časový skluz způsobený deštěm hrána pouze na dva vítězné sety namísto standardních tří.

Titul pro Chorvaty Nikolu Mektiće a Mateho Paviće 
Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Chorvatů Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále za 2.47 hodiny zdolal španělsko-argentinské turnajové čtyřky Marcela Granollerse s Horaciem Zeballosem po čtyřsetovém průběhu 6–4, 7–6, 2–6 a 7–5. Šampioni tak získali premiérovou grandslamovou trofej jako pár a v All England Clubu se stali prvními chorvatskými vítězi deblové soutěže. Ve Wimbledonu navázali na Ivaniševićovu výhru z roku 2001 a Dodigův triumf z mixu 2019. Mektić vybojoval první grandslamový titul v mužské čtyřhře a šestnáctý deblový na okruhu ATP Tour. Pro Paviće to byla třetí deblová trofej z majorů, jíž navázal na vítězství z Australian Open 2018 a US Open 2020. Na túře ATP si připsal pětadvacátou deblovou trofej. V probíhající sezóně Chorvati dosáhli již na devátou trofej včetně vítězství, které si odvezli z travnaté generálky v Eastbourne.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo, skreč)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (finále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (2. kolo)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (2. kolo)
  Max Purcell /  Luke Saville (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra